Mutzel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Mutzel (* 1979), deutscher Fußballspieler und Funktionär
 Petra Mutzel (* 1964), deutsche Mathematikerin, Informatikerin und Hochschullehrerin